

Niemcy 
 Kalkofen – dzielnica Waldenbuch
 Kalkofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wapnica